9872 Solf – asteroide della fascia principale
 Wilhelm Heinrich Solf – politico e diplomatico tedesco
 Solf – centro abitato della Finlandia